Tet nebo TET může znamenat:

 Tết – svátek Vietnamského Nového roku
 Ofenzíva Tet – vojenská operace během Vietnamské války pojmenovaná podle Vietnamského Nového roku
 Têt – řeka v Roussillonu ve Francii
 Ille-sur-Têt – obec ve Francii na řece Têt
 tet (písmeno) – písmeno semitského abdžadu
 Tet (album) – album skupiny Masada
 Tét – město v Maďarsku
 tet – kód ISO 639-2 pro jazyk tetum

Externí odkazy